«Ланс» () — французский футбольный клуб из города Ланс. Основан в 1906 году. Выступает в Лиге 1. Домашние матчи проводит на стадионе «Боллар-Делелис», вмещающем 38 тысяч зрителей.

Достижения

Национальные титулы 
Чемпионат Франции
 Чемпион: 1997/98
 Серебряный призёр (4): 1955/56, 1956/57, 1976/77, 2001/02
 Бронзовый призёр (2): 1954/55, 1963/64

Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель (4): 1936/37, 1948/49, 1972/73, 2008/09
 Серебряный призёр (2): 2013/14, 2019/20

Кубок Франции
 Финалист (3): 1947/48, 1974/75, 1997/98

Кубок Французской лиги
 Обладатель (2): 1994, 1998/99
 Финалист: 2007/08

Суперкубок Франции
 Финалист: 1998

Международные титулы 
Кубок Интертото
 Победитель (2): 2005, 2007

Кубок УЕФА
 Полуфиналист: 1999/00

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#E00000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="yellow" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |

Спонсоры 
В настоящее время совладельцем клуба является люксембургская компания «Сольферино», за которой стоят представители мадридского «Атлетико» Игнасио Агуилло (член совета правления мадридского клуба) и Мигель Анхель Хиль (генеральный директор «Атлетико»), а также британская инвестиционная компания AmberCapital, основателем которой является ливанец армянского происхождения Жозеф-Мари Огурлян и француз Жиль Фретинье.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Франции
ФК «Ланс»
Ланс